Der Baixo Alentejo ist eine portugiesische Subregion im Südosten der Region Alentejo. Im Jahr 2021 verzeichnete die Subregion 114.887 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 13 Einwohnern pro km2. Die Subregion hat eine Fläche von 8.505 km2, welche sich in 13 Kreise und 62 Gemeinden unterteilen lässt. Die Hauptstadt der Region ist die Stadt Beja, die mit 33.401 Einwohnern in der gesamten Gemeinde und 24.079 im Stadtgebiet die größte Stadt der Subregion ist. Sie grenzt im Norden an die Subregion Alentejo Central, im Osten an Andalusien (Spanien), im Süden an die Region Algarve und im Westen an die Subregion Alentejo Litoral.

Portugiesische Subregion
Geographie (Alentejo)
NUTS-3-Region